Саид-Эмин Хасанович Ибрагимов  (родился в 1946 году в Казахской ССР) — президент международной ассоциации «Мир и права человека», бывший министр связи Чеченской Республики Ичкерия, председатель международного комитета по правам человека ЧР.

Биография 

Саид-Эмин Ибрагимов родился в 1946 году в Казахской ССР.

С 1968 года работал в органах связи.

В 1981 году окончил Чечено-Ингушский государственный университет, в 1987 году — Ставропольский политехнический институт.

В последнее время являлся начальником НПО «Чеченгосстрой».

Являлся министром связи в последнем советском и первом пост-советском правительствах Чечено-Ингушской АCCР, а затем провозглашенной в 1990 году республиканским парламентом Чеченской Республики Ичкерия.

В 1990 году создал и возглавил Комитет социальной защиты (в качестве отделения Международного общества прав человека).

9 апреля 1991 года основал Комитет по правам человека.

С 2001 года он живет во Франции.

В 2002 году Ибрагимов основал в Страсбурге международную ассоциацию «Мир и права человека», которую тогда поддержали некоторые политики: Оливье Дюпуи, Дзюнсэй Тэрасава, Чарлз Уотерман и другие.

Получив политическое убежище, он организовал несколько антивоенных маршей по странам Европы. Он объявил 8 голодовок у входа во Дворец Европы общей продолжительности в 300 дней.

В 2009 году Ибрагимов сказал публично о своих планах привлечь Владимира Путина к ответственности.

В 2009 году он получил отчёт французской прокуратуры, в котором говорилось, что полиция Франции раскрыла план по убийству политических беженцев из Чечни. Согласно отчёту, группа убийц должна была проникнуть в Европейский Союз из России через Белоруссию. Журнал Time подтвердил подлинность документа через сотрудника министерства юстиции Франции.

Весной 2014 года ПАСЕ номинировала Ибрагимова на премию в области прав человека им. Вацлава Гавела.

1 июля 2014 года Ибрагимов отправил в Международный уголовный суд в Гааге иск с требованием привлечь к ответственности Владимира Путина за войну в Чечне, в ходе которой погибли тысячи мирных жителей. Над иском Ибрагимов работал пять лет.

8 августа 2014 года Ибрагимов был похищен, когда он рыбачил на берегу реки Иль в Страсбурге. Похитители разговаривали на русском языке без акцента и требовали, чтобы Ибрагимов перестал «клеветать на их президента». Два дня его пытали, а потом оставили в лесу.

Саид-Эмин имеет дочь Зарему.

Примечания

Ссылки 
 https://meduza.io/news/2014/10/30/obvinitel-putina
 http://time.com/putin-secret-agents/
 http://www.krugozormagazine.com/show/article.2348.html

Министры Чеченской Республики Ичкерия
Политические эмигранты
Иммигрировавшие во Францию из России
Русские эмигранты четвёртой волны во Франции
Правозащитники России